

Nation crie de Kehewin, une bande indienne en Alberta
 Kehewin, une communauté en Alberta
 Kehewin 123, une réserve indienne en Alberta

Homonymie de toponyme